I liga 1975/1976 – 42. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Tytułu bronił .

Uczestnicy

Wyniki

Tabela 

||rowspan=3|

||rowspan=7|

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 240 meczów
 Strzelono 560 goli
 Średnia goli na mecz: 2,33
 Zwycięstw gospodarzy: 125
 Remisów: 65
 Zwycięstw gości: 50
 Król strzelców: Kazimierz Kmiecik – Wisła Kraków (20 goli)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1975 w piłce nożnej
1976 w piłce nożnej
1975 w polskim sporcie
1976 w polskim sporcie